O 4º Prêmio Contigo! seria quarta edição da premiação, porém, foi cancelada e só aconteceu no ano seguinte.

2001
2001 na televisão no Brasil